21. Letnie Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich na igelicie, które odbyły się w dniach 18 lipca i 9-10 października 2015 roku na skoczni Skalite w Szczyrku i skoczni im. Adama Małysza w Wiśle.

Mistrzostwo Polski wywalczył Dawid Kubacki, który wyprzedził o 5 punktów Klemensa Murańkę i o 10,4 Macieja Kota. Obrońca tytułu Kamil Stoch zajął czwarte miejsce.

Mistrzem Polski ze skoczni normalnej został Dawid Kubacki, który wywalczył dublet w krajowych zawodach. Wicemistrzem Polski został Maciej Kot, który przegrał z Kubackim różnicą 2,5 punktu. Brązowy medal przypadł Andrzejowi Stękale, który do Kubackiego stracił 5 punktów. Obrońca tytułu sprzed roku Piotr Żyła zajął szóste miejsce ze stratą 16 i pół punktów.

Po raz pierwszy w karierze mistrzynią Polski została Kinga Rajda. Obrończyni tytułu sprzed roku Magdalena Pałasz zajęła drugie miejsce ze stratą aż 30 punktów. Brąz zdobyła Joanna Szwab ze stratą 41,5 punktu.

Drużynowym mistrzem Polski został po raz trzeci z rzędu AZS Zakopane I, który pokonał Wisłę Zakopane oraz WSS Wisłę. Te drużyny straciły odpowiednio 10 i 16 punktów.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni (Wisła, 18.07.2015) 

W konkursie wzięło udział 44 zawodników.

Konkurs indywidualny mężczyzn na normalnej skoczni (Szczyrk, 09.10.2015) 

W konkursie wzięło udział 61 zawodników.

Konkurs indywidualny kobiet na normalnej skoczni (Szczyrk, 09.10.2015) 

W konkursie wzięło udział 8 zawodniczek.

Konkurs drużynowy mężczyzn na normalnej skoczni (Szczyrk, 10.10.2015) 

W konkursie wzięło udział 12 zespołów.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
2015 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Szczyrku
Zawody sportowe w Wiśle